

Patronyme 
 
 Jacob Ettlinger (1798-1871), rabbin allemand ;
 Karl Etlinger (1879-1946), acteur austro-allemand ;
 Yona Ettlinger (1924-1981), clarinettiste allemand qui a joué et enseigné en Israël, en France et en Angleterre.
 Patronyme juif